Вілкінсон (округ, Джорджія)
 Вілкінсон (округ, Міссісіпі)